Бу () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Бу () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона